Kapliczka św. Jana Nepomucena na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu – figura św. Jana Nepomucena, patrona dobrej spowiedzi i spowiedników w Toruniu.

Lokalizacja 
Kapliczka znajduje się w centrum miasta, na terenie parku etnograficznego, przy Wałach gen. Sikorskiego.

Historia 
Kapliczkę nieznanego autorstwa ustawiono w 1880 roku w Młyńcu w gminie Lubicz pod Toruniem, na terenach zalewowych Drwęcy. Według tradycji ludowej figurka świętego miała chronić wieś od powodzi. Ufundował ją Teodor Katarzyński, miejscowy rzeźnik. W okresie II wojny światowej cokół figury został zniszczony, natomiast rzeźbę św. Jana uratowali mieszkańcy wsi. Po 1945 roku figurę odbudowano. W 1990 roku została ona przeniesiona do parku etnograficznego w Toruniu, gdzie stoi do dnia dzisiejszego.

W późniejszym czasie we wsi Młynic ustawiono kopię figury.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

Kapliczki przydrożne w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków